Артём Во́лков:
 Волков, Артём Андреевич (род. 1997) — российский хоккеист.
 Волков, Артём Андреевич (род. 1999) — российский хоккеист.
 Волков, Артём Леонидович (род. 1985) — белорусский хоккеист.
 Волков, Артём Юрьевич (род. 1967) — советский и российский хоккеист.